Cash flow, gyakran cashflow és cash-flow formában is, pénzáramlás, pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott időszak alatt; a pénzügyi terv része
 CASH FLOW Das Abenteuer Wirtschaft, osztrák gazdasági magazin, 1986-1987 és 2011-2012
 CASH FLOW Gazdasági Magazin, magyar nyelvű gazdasági és életmódmagazin (1996–2006), www.cfol.hu-ként él önállóan tovább
 Cash flow, könyv és lapkiadó cég
 Magyarországi Cash flow, gazdasági magazin (1990 október–2000 november)
 Cashflow 101, a Cashflow táblajáték és számítógépes játék 101-es verziója
 Cashflow 202, a Cashflow táblajáték és számítógépes játék 202-es verziója